De Vlag van Antwerpen kan verwijzen naar meerdere vlaggen.

|
|-
|
|-
|
|}

Vlag van de stad
De vlag van de stad Antwerpen is horizontaal verdeeld in rood, wit en rood, met de verhouding 1:3:1. Deze vlag werd in 1984 aangenomen.

Op de stadsvlag wordt het stadswapen niet getoond, maar varianten met het stadswapen erop bestaan wel. Vroeger was de vlag een horizontale of verticale tweedeling van rood en wit.

Districten

Vlag van de provincie

De vlag van de provincie Antwerpen toont 24 vierkanten: acht rode, zes witte, zes gele en vier blauwe.

Vlag van het district
De vlag van het district Antwerpen is verdeeld in drie banen van rood, wit en rood, met de 1:3:1, omzoomd van het één in het ander, met slippen aan de vlucht.

Noten

Antwerpen
Cultuur in Antwerpen (provincie)